Памятник Фёдору Махнову (Витебск, улица Маяковского).

Описание 
Памятник отлит из бронзы и вместе с цилиндром составляет 312 сантиметров. Монумент обошелся в 2,3 миллиона российских рублей (74,7 белорусских). Скульптура выполнена с соблюдением всех пропорций и представляет великана в цилиндре собой Возле скульптуры находится информационная доска с инициалами и годами жизни великана из Витебской губернии.

История создания 
Витебский скульптор Иван Казак изучил немало литературы, прежде чем приступить к созданию скульптуры, решил приурочить открытие памятника к 140 юбилею великана. Изначально скульптор хотел сделать Махнова вместе с супругой, однако от этой идеи впоследствии отказался. В итоге сейчас в сквере Маяковского памятник Федора стоит один. Конечно, с неизменными атрибутами — с тростью и в цилиндре. Стоит отметить, что головной убор с полями великан носил, чтобы скрыть маленький (относительно туловища) размер головы.

Скульптуру изготовили благодаря описаниям в литературе, газетах и афишах. Размеры следующие: стопа — 51 см (два ботинка 41-го размера), ладонь — 31, уши — 15, губы — 10. Рост Махнова — 285 см. Однако, официально эту цифру никто так и не подтвердил. Измеряли гиганта в 16 лет. Тогда он был 254 см.

Биография 
Федор Махнов прожил недолгую, но яркую жизнь и был при жизни местной легендой, его прозвище — «витебский Гулливер». Он родился в 1878 году в деревне под Витебском. Из-за своего огромного роста о нем говорили как о местной достопримечательностью, он использовал свою особенностью: выступал в цирке и путешествовал по миру.

Примечания 

Культура Витебска
Памятники Белоруссии